Gertrud – variante del nome proprio di persona italiano Geltrude
Gertrud – film del 1964 diretto da Carl Theodor Dreyer
710 Gertrud – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Gertrude
Geertruida